

Niemcy 
 Elmenhorst – dzielnica Waltrop
 Elmenhorst – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen 
 Elmenhorst – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Elmenhorst – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn

Zobacz też 
 Elmenhorst/Lichtenhagen